Amchog Gönpa steht für folgende Gelugpa-Klöster des tibetischen Buddhismus: 

 Amchok Tsenyi Gonpa (chin. Anqu Chali si 安曲查理寺 bzw. Chali si 查理寺) im Kreis Aba (Ngawa) in der nordwestchinesischen Provinz Sichuan
 Amchok Ganden Chökhorling (tib. a mchog dga' Idan chos 'khor gling; chin. Amuquhu si 阿木去乎寺) im Kreis Xiahe des Autonomen Bezirks Gannan der Tibeter im Südosten der chinesischen Provinz Gansu